Кейсі Верман (* 1977) — австралійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Верман Леонід Ілліч (1871—1919) — полковник РІА. Командир Сибірської стрілецької дивізії ЧА.

Верхній Верман — озеро в Мурманській області.
 Нижній Верман — озеро в Мурманській області.
 Нижній Верман — річка в Мурманській області.

Верман — муніципалітет в регіоні О-де-Франс, департамент Ена.
 Верман — колишній кантон в регіоні Пікардія.